Пелаге́я Фёдоровна Шайн (до замужества Са́нникова) () — советский астроном, педагог.

Биография 
Родилась в 1894 году в деревне Попово-Останино Соликамского уезда. Окончила Половодовскую начальную школу, Соликамскую гимназию, затем поступила на физико-математическое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов в Санкт-Петербурге.

В 1918 году вернулась в Соликамский уезд, где преподавала математику в заводской школе. Затем переехала в Томск, где познакомилась со своим будущим мужем, астрономом Григорием Абрамовичем Шайном.

С 1921 года работала в Пулковской обсерватории, в 1925 году переведена в её Симеизское отделение, которое затем вошло в состав Крымской астрофизической обсерватории, где работала до конца жизни.

Первая в мире женщина, открывшая малую планету ((1112) Полония, открыта 15 августа 1928 года), всего открыла 19 малых планет. В 1949 году открыла короткопериодическую комету Шайн — Шалдеха. Открыла также более 150 новых переменных звёзд. Вела работы по фотометрии и колориметрии звёзд.

Награждена орденом Ленина (1953).

Муж — Григорий Абрамович Шайн; их приёмная дочь — Вера Фёдоровна Клочихина, племянница Пелагеи Фёдоровны, впоследствии стала женой астрофизика В. А. Амбарцумяна.

Память 
Именем Пелагеи Шайн названа малая планета (1190) Пелагея, открытая Г. Н. Неуйминым 20 сентября 1930 года в Симеизской обсерватории.

Примечания

Литература 
 Имена малых планет, связанные с Пулковской обсерваторией
 «Местное время», 4 марта 2009

Астрономы России
Астрономы XX века
Сотрудники Пулковской обсерватории
Женщины-астрономы
Слушательницы Бестужевских курсов
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет